«Садко́» — дизель-электрический ледокол проекта 97АП в составе ВМФ СССР и России. Назван в честь Садко — героя былин новгородского цикла.

Проект 

Ледокольные суда проекта 97 стали наиболее массовой серией построенной в СССР. Первоначально они строились для обслуживания портов с тяжёлой ледовой обстановкой. Показав отличные характеристики, на их основе были созданы пограничные сторожевые корабли (проект 97П), вспомогательные (патрульные) ледоколы для ВМФ (проект 97АП), а также гидрографические суда (проекты 97Д и 97Б) и одно научно-исследовательское судно (проект 97Н). Всего было построено 32 ледокола девяти различных модификаций в период c  по 1981 годы.

Проект 97АП был создан в ЦКБ-15 (ныне ЦКБ «Айсберг») по заказу ВМФ СССР к концу  годов для несения патрульной службы на концевых участках Северного морского пути. У данных ледоколов, в отличие от базовых, было увеличено водоизмещение, автономность и дальность плавания экономическим ходом, а также установлена усовершенствованная аппаратура связи и навигации.

Основные тактико-технические характеристики 
 водоизмещение полное: 3350 / 3414 тонн (по разным источникам);
 длина: 67,7 метра;
 ширина: 18,1 метра;
 высота борта: 8,3 метра;
 осадка: 6,3 м (средняя);
 дальность плавания:
 5852 мили (полным ходом),
 6700 мили (экономическим ходом);
 скорость:
 15 узлов (полный ход),
 9,5 узла (экономический ход).

Строительство 
Судно заложено 22 июня 1967 года в Ленинграде на Адмиралтейском заводе под заводским номером 777 как патрульный ледокол проекта 97АП по заказу ВМФ СССР. Спуск на воду состоялся 28 июня 1968 года. После завершения строительства и последующих испытаний, принят флотом 6 ноября 1968 года с зачислением в состав Камчатской военной флотилии (КчВФл). Ответственный сдатчик Е. Н. Литонов.

Служба 
Спустя год после приёма «Садко» прибыл на Тихий океан, войдя в состав вспомогательного флота КчВФл. За время службы в качестве портового ледокола занимался проводкой подводных лодок, надводных кораблей и судов в Тарьинскую бухту, периодически участвовал в операциях по вызволению судов оказавшихся в ледовом плену.

10—24 сентября 1998 года «Садко» обеспечил переход подводной лодки К-150 «Томск» в бухту Крашенинникова из Чукотского моря после её аварийного всплытия в сложной ледовой обстановке.

В 2008 году ледокол прошёл докование и ремонт главных двигателей. В том же году, в честь  юбилея, на ледоколе прошли торжества, подготовленные экипажем и командованием.

По состоянию на 2017 год «Садко» входил в состав сил Объединённого командования войск и сил на Северо-Востоке с базированием на Петропавловск-Камчатский, проходил текущий ремонт.

По сообщению Минобороны России, в марте 2021 года ледокол «Садко» привлекался к расчистке ото льда судоходных фарватеров камчатских пунктов базирования флота. По состоянию на 2023 год статус судна неизвестен (предположительно в сентябре 2022 года ледокол использовался в качестве судна-мишени во время военных учений в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022»).

См. также 
 Иван Сусанин (патрульный ледокол)
 Садко (ледокол)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ледоколы СССР
Ледоколы России
Появились в 1968 году в СССР
Ледокольные суда проекта 97
Военные корабли Тихоокеанского флота ВМФ России